Takifugu — рід променеперих риб родини Скелезубові (Tetraodontidae).

Поширення 
Представники роду поширені на заході Тихого океану та прісних водоймах Східної Азії.

Види 
Рід включає 26 видів:
 Takifugu alboplumbeus (Richardson, 1845)
 Takifugu basilevskianus (Basilewsky, 1855)
 Takifugu bimaculatus (Richardson, 1845)
 Takifugu chinensis (Abe, 1949)
 Takifugu chrysops (Hilgendorf, 1879)
 Takifugu coronoidus Ni & Li, 1992
 Takifugu exascurus (Jordan & Snyder, 1901)
 Takifugu flavidus (Li, Wang & Wang, 1975)
 Takifugu niphobles (Jordan & Snyder, 1901)
 Takifugu oblongus (Bloch, 1786)
 Takifugu obscurus (Abe, 1949)
 Takifugu ocellatus (Linnaeus, 1758)
 Takifugu orbimaculatus Kuang, Li & Liang, 1984
 Takifugu pardalis (Temminck & Schlegel, 1850)
 Takifugu plagiocellatus Li, 2002
 Takifugu poecilonotus (Temminck & Schlegel, 1850)
 Takifugu porphyreus (Temminck & Schlegel, 1850)
 Takifugu pseudommus (Chu, 1935)
 Takifugu radiatus (Abe, 1947)
 Takifugu reticularis (Tian, Cheng & Wang, 1975)
 Takifugu rubripes (Temminck & Schlegel, 1850)
 Takifugu snyderi (Abe, 1988)
 Takifugu stictonotus (Temminck & Schlegel, 1850)
 Takifugu variomaculatus Li & Kuang, 2002
 Takifugu vermicularis (Temminck & Schlegel, 1850)
 Takifugu xanthopterus (Temminck & Schlegel, 1850)

Примітки

Посилання 
 Extensive List of all Genus and Species for the family Tetraodontidae
 Ensembl Fugu Genome Server

Скелезубові
Роди риб